Лануа́й () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Нонтрон.

Код INSEE коммуны — 24227.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Бордо, в 45 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 990 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 575 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 419 были экономически активными, 156 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 419 активных жителей работали 370 человек (200 мужчин и 170 женщин), безработных было 49 (20 мужчин и 29 женщин). Среди 156 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра в оковах в неоготическом стиле
 Замок Больё
 Замок Дюранти (1845 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь